U-Bahnhof Marche steht für:

 U-Bahnhof Marche (Mailand)
 U-Bahnhof Marche (Turin)